Axius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1815. Axius ingår i familjen Axiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur